Szczepienia przeciw COVID-19 na Ukrainie – masowa akcja szczepienia dorosłej populacji Ukrainy przeciwko COVID-19 podczas światowej pandemii tej choroby.
Ukraina rozpoczęła kampanię szczepień 24 lutego 2021 roku, pierwszą osobą był lekarz z miasta Czerkasy pracujący na oddziale „covidowym” w obwodowym szpitalu. Pierwszą partię (500 tys. dawek) szczepionki AstraZeneca otrzymano z Instytutu Serum w Indiach. Szczepionki zostały dostarczone do obwodów: kijowskiego, żytomierskiego, czerkaskiego, czernihowskiego i winnickiego.

Pierwsi szczepionkę otrzymali pracownicy medyczni.
Do 28 lutego podano w kraju łącznie 3141 szczepionek.

1 marca szczepionkę przyjął minister zdrowia Ukrainy Maksym Stepanow.

2 marca szczepionkę przyjął prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

9 marca Ukraina zatwierdziła szczepionkę CoronaVac produkcji chińskiego koncernu Sinovac Biotech. To trzeci preparat przeciwko koronawirusowi zarejestrowany w tym kraju. Umowa opiewa na zakup 1,9 mln dawek.

6 kwietnia Ukraina podpisała kontrakt z amerykańskim producentem leków Pfizer na dostarczenie 10 milionów szczepionek Tozinameran przeciw SARS-CoV-2.

18 kwietnia rozpoczęto program szczepienia w domach opieki, dla osób starszych i pracowników tych instytucji, szczepienia odbyły się po dostarczenia 117 tys. szczepionek firmy Pfizer w ramach programu COVAX.

29 maja ruszyły pierwsze dwa punkty szczepień powszechnych (w Kijowie i we Lwowie). Preparat CoronVac otrzymują osoby, które wcześniej zgłosiły chęć szczepienia przez specjalną aplikację.

6 września liczba zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką szczepionki osiągnęła 15 % całości populacji kraju.

5 listopada liczba zaszczepionych co najmniej pierwszą dawką szczepionki osiągnęła 30 % całości populacji kraju.

16 grudnia rozpoczęto podawanie III dawki szczepionki.

Przypisy 

Aktualne